Riverwood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Riverwood (Indiana)
 Riverwood (Kentucky)
 Riverwood (Louisiana)
 Riverwood (Oregon)
 Riverwood (Virginia)

in Australien:
 Riverwood (New South Wales), Vorort von Sydney